Сухтелинский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Петропавловского сельского поселения.

Расположен на левом берегу реки Курасан (приток Уя) в 57 км к востоку от Верхнеуральска, в 90 км к северо-востоку от Магнитогорска и в 160 км к юго-западу от Челябинска.

По окраине посёлка проходит автодорога Челябинск — Магнитогорск.

Население 

Национальный состав (2002): русские — 79 %.

История 
Посёлок основан как казачий форпост в 1831 году под названием Благодарный. Возник на территории Новолинейного района за 10-летие до возведения новой Оренбургской укреплённой линии. Относился к Степному станичному юрту 2-го Верхнеуральского отдела Оренбургского казачьего войска. В 1833 году переименован в честь оренбургского губернатора графа Павла Петровича Сухтелена.

В 1866 году в Сухтелях была построена небольшая деревянная церковь. На рубеже веков в посёлке появился сыроварно-маслобойный завод. В 1916-17 году на берегу реки была сооружена мельница. В 1920-х годах появилась школа.

Во время гражданской войны посёлок на протяжении 15 месяцев оказывался под властью разных сторон конфликта.

В конце 1930-х более 40 жителей посёлка были репрессированы, многие из них посмертно реабилитированы в 1950-х годах.

Более 100 жителей посёлка погибли на фронте во время Великой Отечественной войны.

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района